Премия Ассоциации телевизионных критиков за выдающиеся достижения в драме () — награда, которая, начиная с 1985 года, ежегодно вручается Ассоциацией телевизионных критиков лучшей драматической программе американского телевидения.

Лауреаты и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся названия победителей и номинантов на премию Ассоциации телевизионных критиков за выдающиеся достижения в драме.

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

См. также 
 Премия «Золотой глобус» за лучший телевизионный сериал — драма
 Премия «Эмми» за лучший драматический сериал
 Премия Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
 Премия «Спутник» за лучший телевизионный сериал — драма

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 
 Списки победителей на сайте imdb 

Премия Ассоциации телевизионных критиков